|-
| (206701) 2004 BD3||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206702) 2004 BR11||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206703) 2004 BP19||||17 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206704) 2004 BJ31||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206705) 2004 BH33||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206706) 2004 BD34||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206707) 2004 BK35||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206708) 2004 BS35||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206709) 2004 BW36||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206710) 2004 BK37||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206711) 2004 BO39||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206712) 2004 BS41||||19 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206713) 2004 BZ41||||19 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206714) 2004 BK47||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206715) 2004 BP50||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206716) 2004 BU50||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206717) 2004 BC51||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206718) 2004 BY51||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206719) 2004 BW52||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206720) 2004 BW56||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206721) 2004 BJ58||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206722) 2004 BH63||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206723) 2004 BT71||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206724) 2004 BY72||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206725) 2004 BR73||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206726) 2004 BX73||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206727) 2004 BE78||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206728) 2004 BP78||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206729) 2004 BL80||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206730) 2004 BM90||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206731) 2004 BP99||||27 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206732) 2004 BY99||||27 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206733) 2004 BG101||||28 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206734) 2004 BD112||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206735) 2004 BP118||||30 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206736) 2004 BV119||||30 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206737) 2004 BC120||||30 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206738) 2004 BD120||||30 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206739) 2004 BV120||||31 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206740) 2004 BH124||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206741) 2004 BR124||||16 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206742) 2004 BY124||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206743) 2004 BB129||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206744) 2004 BJ135||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206745) 2004 BR139||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206746) 2004 BB142||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206747) 2004 BH145||||19 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206748) 2004 BA146||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206749) 2004 BX148||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206750) 2004 BD149||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206751) 2004 BJ149||||16 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206752) 2004 BT150||||17 січня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (206753) 2004 BW151||||18 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206754) 2004 BM155||||28 січня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206755) 2004 CJ2||||12 лютого 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (206756) 2004 CF5||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206757) 2004 CH5||||10 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206758) 2004 CV6||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206759) 2004 CA7||||9 лютого 2004||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| (206760) 2004 CU11||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206761) 2004 CU13||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206762) 2004 CE21||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206763) 2004 CV21||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206764) 2004 CR22||||12 лютого 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (206765) 2004 CG26||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206766) 2004 CR27||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206767) 2004 CM30||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206768) 2004 CT43||||12 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206769) 2004 CW43||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206770) 2004 CO48||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (206771) 2004 CO53||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206772) 2004 CM63||||12 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206773) 2004 CX64||||13 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206774) 2004 CZ64||||13 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206775) 2004 CC65||||13 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206776) 2004 CS78||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206777) 2004 CM89||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206778) 2004 CK96||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (206779) 2004 CR97||||14 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206780) 2004 CV105||||14 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206781) 2004 CS109||||12 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206782) 2004 CG110||||14 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (206783) 2004 CN112||||13 лютого 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (206784) 2004 CO115||||2 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206785) 2004 CK117||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206786) 2004 CP125||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206787) 2004 DQ||2004 DQ||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206788) 2004 DP5||||16 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206789) 2004 DN7||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206790) 2004 DD13||||16 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (206791) 2004 DQ13||||16 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206792) 2004 DF19||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206793) 2004 DW23||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206794) 2004 DU30||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206795) 2004 DD31||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206796) 2004 DQ32||||18 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206797) 2004 DL37||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206798) 2004 DV39||||16 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (206799) 2004 DO43||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (206800) 2004 DA44||||24 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

206700